Trigonostylus är ett släkte av mångfotingar. Trigonostylus ingår i familjen Cyrtodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Trigonostylus